Dronning Dorothea kan henvise til flere dronninger med dette navn:

 Dorothea af Bulgarien (død ca. 1390) - dronning af Bosnien, gift med kong Tvrtko 1. af Bosnien
 Dorothea af Brandenburg (ca. 1430–1495) – dronning af Danmark, Norge og Sverige, gift med de danske konger Christoffer af Bayern og Christian 1.
 Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511–1571) – dronning af Danmark og Norge, gift med den danske konge Christian 3.